Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 49 dans le monde.

Afrique

Tunisie 
 Route régionale 49

Amérique

Canada 
 Route 49 en Ontario, Canada

États-Unis 
 49-Mile Scenic Drive en Californie 
 U.S. Route 49 traversant l’Arkansas et le Mississippi 
 Interstate 49 aux États-Unis

Mexique 
 Route fédérale 49

Europe 
 Route européenne 49

Allemagne 
 Route fédérale 49

France

Islande 
 Route 49

Slovaquie 
 Route I/49

voir aussi 
  dans certains pays
  dans certains pays